Майкл Хиггс (; родился 14 февраля 1962) — британский актёр, наиболее известный ролями в двух длительных телесериалах: Эдди Сантини в сериале канала ITV1 «Чисто английское убийство» и Энди Хантера () в «Живущие на Востоке» ().

Биография 
Майкл Хиггс родился 14 февраля 1962 в Бирмингеме, Англия.
Свою первую театральную роль Актёра (Actor) сыграл в 1996 в спектакле «Женщина в чёрном» (), поставленном по одноимённому роману английской писательницы Сьюзен Хилл.

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Театр

Личная жизнь 
Майкл Хиггс состоит в браке с актрисой Каролиной Катц (); пара познакомилась на съемках телесериала «Чисто английское убийство».
У них есть сын Сонни (род. в 2001 г.), и дочь Хонор (,  род. в 2006 г.).

Ссылки